Ла́тексное лиги́рование — одна из методик лечения геморроя, связанная с надеванием латексного кольца на геморроидальный узел посредством лигатора.

Впервые описание процедуры лигирования геморроидального узла приписывается Гиппократу. В 1954 году Блайсдел () впервые предложил использовать лигатор для наложения резиновых колец на внутренние геморроидальные узлы. В 1962 году Бэррон () усовершенствовал лигатор, и опубликовал результаты первых опытов по лигированию геморроидальных узлов у 150 больных в 1963 году.

Виды латексного лигирования 
В современной проктологии распространены два вида латексного лигирования, зависящие от используемого лигатора:
 вакуумное лигирование — с использованием вакуумного лигатора, засасывающего узел в цилиндрический наконечник (стакан), по внешней поверхности которого на узел надевается кольцо, сбрасываемое на основание внутреннего геморроидального узла специальным рычагом;
 механическое лигирование — когда узел вводится в полый цилиндрический наконечник посредством специальных геморроидальных щипцов.

Сочетание латексного лигирования с инфракрасной коагуляцией, фотокоагуляцией и склеротерапией могут применяться комбинированно с латексным лигированием или как самостоятельный метод лечения внутреннего геморроя.

Независимо от выбранного метода лигирования, для проведения процедуры, в прямую кишку вводится аноскоп — диаметром обычно не более 21 мм, длиной 50—54 мм (наиболее распространенный в России — диаметр 18 мм, длина 54 мм), таким образом проктолог получает доступ к внутренним геморроидальным узлам. Методика эффективно помогает при 1—3-й стадии; 4-я стадия геморроя, или внутренний геморрой в сочетании с анальной фиссурой или параректальным свищом обычно лечится оперативно. Обостренный внутренним или наружным тромбозом геморрой рекомендуется консервативными средствами перевести в стадию ремиссии для уменьшения рисков болевого эффекта и большего, чем допустимо, кровотечения при лигировании.

Наружные геморроидальные узлы и анальные бахромки латексным лигированием не лечатся.

Выздоровление и побочные эффекты 
Латексное кольцо пережимает геморроидальный узел и препятствует притоку крови к нему. Это приводит к омертвению ткани и отторжению узла в период до 7 дней. В день процедуры пациент может чувствовать дискомфорт и боль в прямой кишке, ложные позывы к дефекации. Иногда первые дефекации сопровождаются незначительным кровотечением.

При разрыве латексного кольца в первые сутки после лигирования, возможно обильное кровотечение, требующее немедленного вмешательства с прошиванием геморроидального узла.

Слет лигатуры может наступить при неправильно проведенной манипуляции либо нарушения режима — рекомендуется не опорожняться в течение 24 часов после процедуры. Обычно опытные хирурги накладывают 2 лигирующих кольца на основание узла. Кровоточивость при дефекации может быть и при отторжении некротического струпа — обычно на 5—7 день после процедуры. Площадка отторжения кровоточит при несбалансированном питании за счет плотной консистенции каловых масс — до 2 недель после манипуляции. Так называемые отсроченные кровотечения (две и более недель после процедуры лигирования) не зависят от мастерства манипулятора и возникают крайне редко.

Примечания 
Методика применяется как в стационаре, так и в амбулаторных условиях.

Противопоказания подразделяются:
 абсолютные — состояния, связанные с изменением свертывающей системы (как вследствие заболевания крови, так и поддерживаемые медикаментозно);
 относительные — некоторые сопутствующие заболевания и стадия обострения геморроя.

Литература 
 Р. К. Палиенко, В. С. Андриец. Вакуумное лигирование геморроидальных узлов
 H. Whitney Boggs, Gene W. Slagle. Ligation of Internal Hemorrhoids by the Barron Band Technic // Southern Medical Journal, September 1967.
 Heinrich Lamm. A simple new hemorrhoid ligator // Diseases of the Colon & Rectum. November/December 1973, Volume 16, Issue 6. — P. 547—549.

Проктология
Заболевания прямой кишки